Meux (België), een dorp in België en deelgemeente van La Bruyère
 Meux (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk